Az ókori Egyiptom XVII. dinasztiája Uaszet (Théba) városában uralkodott abban az időben, amikor a Deltavidéket a hükszoszok birtokolták. A korai időszak rokoni kapcsolatai nagyon homályosak, többféleképpen értelmezhetők, ezek a bizonytalanságok a családfában külön nem kerültek jelölésre. Az uralkodóház folytatólagosan megy át a XVIII. dinasztiába és az Újbirodalomba, de mivel Manethón korszakolása I. Jahmesszel új dinasztiát nyit, sőt már I. Széthi abüdoszi királylistáján is Jahmesz nevét emelték ki Meni és II. Montuhotep mellett, az egyiptológia ezt a felosztást megtartotta.

A családfa 

 17
Családfája